Pharaoh может означать:
 Pharaoh — российский хип-хоп-исполнитель.
 Pharaoh (игра) — компьютерная игра-симулятор, разработанный компанией Impressions Games.

См. также 
 Фараон (значения)